La Gestion des ressources (en anglais Resource management) peut faire référence à :

Économie 
 Allocation des ressources, concept économique qui concerne l'utilisation des ressources rares.

Environnement 
 Gestion des ressources naturelles, gestion qui permet à ces ressources de se renouveler et d'être conservées de manière pérenne, sans être menacées par la surexploitation.

Management 
 Gestion des ressources humaines est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation.

Sciences de l'information et des bibliothèques 
 Gestion des ressources numériques couvre l'alimentation, l'annotation, le classement, le stockage et la recherche de ressources numériques ;
 Gestion des ressources électroniques correspond aux pratiques et aux techniques utilisées par les bibliothécaires et le personnel des bibliothèques pour suivre la sélection, l'acquisition, l'octroi de licences, l'accès, l'entretien, l'utilisation, l'évaluation, la conservation et la désélection des ressources d'information électronique d'une bibliothèque.